Grupp B i Europamästerskapet i fotboll 1996 spelades mellan den 9 och 18 juni 1996.

Tabell

Matcher

Spanien mot Bulgarien

{{Resultat med trupp|id=ESP-BUL
|nr       = 
|bild     = ESP-BUL 1996-06-09.svg
|datum    = 9 juni 1996
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Alfonso Pérez 
|mål2     =  Hristo Stoichkov
|arena    = Elland Road
|spelplats= Leeds
|publik   = 24006
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare=  Hristo Stoichkov
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Rumänien mot Frankrike

{{Resultat med trupp|id=ROU-FRA
|nr       = 
|bild     = ROU-FRA 1996-06-10.svg
|datum    = 10 juni 1996
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = 
|mål2     =  Christophe Dugarry
|arena    = St James' Park
|spelplats= Newcastle
|publik   = 26323
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Youri Djorkaeff
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Bulgarien mot Rumänien

{{Resultat med trupp|id=BUL-ROU
|nr       = 
|bild     = BUL-ROU 1996-06-13.svg
|datum    = 13 juni 1996
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Hristo Stoichkov 
|mål2     = 
|arena    = St James' Park
|spelplats= Newcastle
|publik   = 19107
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Hristo Stoichkov
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Frankrike mot Spanien

{{Resultat med trupp|id=FRA-ESP
|nr       = 
|bild     = FRA-ESP 1996-06-15.svg
|datum    = 15 juni 1996
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Youri Djorkaeff 
|mål2     =  José Luis Caminero
|arena    = Elland Road
|spelplats= Leeds
|publik   = 35626
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  José Luis Caminero
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Frankrike mot Bulgarien

{{Resultat med trupp|id=FRA-BUL
|nr       = 
|bild     = FRA-BUL 1996-06-18.svg
|datum    = 18 juni 1996
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Laurent Blanc Lyuboslav Penev Patrice Loko 
|mål2     =  Hristo Stoichkov
|arena    = St James' Park
|spelplats= Newcastle
|publik   = 26976
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Laurent Blanc
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Rumänien mot Spanien

{{Resultat med trupp|id=ROU-ESP
|nr       = 
|bild     = ROU-ESP 1996-06-18.svg
|datum    = 18 juni 1996
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 1
|mål1     = Florin Răducioiu 
|mål2     =  Javier Manjarín Guillermo Amor
|arena    = Elland Road
|spelplats= Leeds
|publik   = 32719
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Sergi Barjuán
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Källor 
 Uefa.com
 Rsssf.com

Grupp B